Э́кклстон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Экклстон, Кристофер (род. 1964) — британский актёр.
 Экклстон, Натан (род. 1990) — британский футболист.
 Экклстон, Томас (XIII в.) — английский хронист ордена францисканцев.

См. также